Alleanza Democratica – partito politico colombiano
 Alleanza Democratica – partito politico italiano di centrosinistra, attivo dal 1993 al 1997
 Alleanza Democratica – partito politico greco
 Alleanza Democratica – partito politico palestinese
 Alleanza Democratica – partito politico sudafricano
 Alleanza Democratica – coalizione politica composta da partiti politici venezuelani
 Alleanza Democratica Nazionale – movimento politico italiano fondato nel 1953 da un gruppo di dissidenti del Partito Liberale Italiano
 Alleanza Democratica Europea – gruppo politico al Parlamento Europeo, attivo dal 1984 al 1995
 Alleanza Democratica dei Croati in Voivodina – partito politico di etnia croata nella provincia serba della Voivodina
 Alleanza Popolare Democratica – partito politico bosniaco espressione della comunità serba
 Alleanza della Sinistra Democratica – partito politico polacco
 Grande Alleanza Democratica –  coalizione politica italiana, fondata nel 2004 che raggruppava L'Ulivo, Italia dei Valori e Rifondazione Comunista
 Partito Alleanza Democratica – partito politico albanese di centro